Швейцарская Суперлига 2008—2009 годов — 102-й Чемпионат Швейцарии по футболу. Начался 18 июля 2008 года матчем между командами Янг Бойз и Базель, завершившимся со счетом 2:1. Последний матч был сыгран в мае 2009 года. Чемпионом стал футбольный клуб «Цюрих» из одноимённого города.

Участники

Смена команд 
 «Тун» покинул Суперлигу, заняв последнее место в турнирной таблице.
 «ФК Вадуц» перешёл в Суперлигу, заняв первое место в Челлендж-лиге.
 «Санкт-Галлен» закончил предыдущий сезон на девятом месте в Суперлиге, проиграл матч «Беллинцоне», которая в свою очередь заняла второе место в Челлендж-лиге. Таким образом, «Беллинцона» перевелась в Суперлигу, а «Санкт-Галлен» в Челлендж-лигу.

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.football.chЦвета: синий = победа хозяев поля, жёлтый = ничья, красный = победа гостей.

Бомбардиры

Еврокубки 2008—09 
В сезоне 2008—2009 в еврокубках выступали пять клубов.
 «Базель», заняв 1-е место в суперлиге, начал выступление со второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов УЕФА, обыграв там шведский «Гётеборг» с общим счётом 3:5. Далее во втором квалификационном раунде «Базель» обыграл португальский клуб «Витория Гимарайнш» с общим счетом 1:2, сыграв на выезде в безголевую ничью. По клубному рейтингу УЕФА команда попала в третью корзину и оказалась в группе с испанской «Барселоной», португальским «Спортингом» и украинским «Шахтёром». В итоге «Базель» 5 матчей проиграл, причем 2 с разгромным счётом, дома 0:5 сыграв с «Барселоной» и на выезде 0:5 с «Шахтёром» и один матч сыграл вничью 1:1 с «Барсой» на выезде. Набрав в итоге одно очко, команда выбыла из еврокубка.
 «Беллинцона», дойдя до финала национального кубка, получила право выступать в первом квалификационном раунде Кубка УЕФА. Обыграв в нём армянский «Арарат» с общим счётом 1:4, в следующем квалификационном раунде неожиданно обыграла украинский «Днепр», проиграв в Днепропетровске 3:2 и выиграв дома 2:1. В следующем раунде «Беллинцона» уступила по сумме двух матчей турецкому «Галатасараю» со счетом 4:6.
 «Грассхопперс» начал выступление во втором квалификационном раунде Кубка УЕФА, проиграв там с общим разгромным счетом 6:0 польскому «Леху».
 С того же раунда начал выступление «Янг Бойз», переиграв там «Дебрецен» с общим счетом 7:3. Далее в основном раунде команда уступила «Брюгге» с общим счётом 2:4.
 Также со второго квалификационного раунда выступала команда «Цюрих», переиграв там австрийский «Штурм» по пенальти 4:2, так как дома и на выезде счет был 1:1. В основном раунде команда проиграла по сумме двух матчей «Милану».

Ссылки 
 Официальный сайт

2008
Швейцария
Швейцария
Спорт в Швейцарии в 2008 году
Спорт в Швейцарии в 2009 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2008/2009